Kairós o Kairos puede hacer referencia a:

 Kairós, concepto de la filosofía griega y la teología cristiana;
 Kairós, álbum de la cantante española Rosa López;
 Kairos, álbum de Sepultura;
 Editorial Kairós.
 Kairos''', serie de televisión surcoreana.